Red Zone est un jeu vidéo sorti en 1992 sur Amiga.
 Red Zone est un jeu vidéo sorti en 1994 sur Mega Drive.
 Red Zone est un film sorti en 1995.
 Red Zone est un film sorti en 2001.

Voir aussi
 

Homonymie de jeu vidéo